Bäßler oder Bässler ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Bäßler (Pseudonym Ferdinand Bereslas; 1816–1879), deutscher Schriftsteller
 Friedrich Bässler (1884–1963), deutscher Maler
 Friedrich A. Bäßler (1884–1956), deutscher Lehrer, Botaniker und Ornithologe
 Gerhard Bäßler (1924–2007), deutscher Fußballtrainer
 Hans Bäßler (* 1946), deutscher Musikpädagoge, Kirchenmusiker und Hochschullehrer
 Hans Bässler (* 1934), Schweizer Fechter
 Johann Georg Bäßler (1753–1807), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Jörg Bäßler (* 1971), deutscher Holzbildhauer
 Johann Leonhard Bäßler (1745–1811), deutscher Pädagoge und Kirchenlieddichter 

 Reinhold Bäßler (1913–1969), deutscher Jurist, Studentenfunktionär und Versicherungsmanager

Bäßler ist der Name folgender Unternehmen:
 Hendrik Bäßler Verlag, Verlag mit Sitz in Berlin

Siehe auch:
 Baessler
 Bessler
 Bäsler
 Baesler